Francis Seymour-Conway, II marchese di Hertford – nobile e politico inglese
 Francis Seymour-Conway, I marchese di Hertford – nobile e politico inglese
 Francis Seymour-Conway, III marchese di Hertford – nobile e politico inglese
 Richard Seymour-Conway, IV marchese di Hertford – nobile e politico inglese
 Francis Seymour-Conway, V marchese di Hertford – politico inglese
 Henry Seymour Conway – generale e politico britannico
 Isabella Anne Seymour-Conway – cortigiana inglese
 Maria Emilia Fagnani Seymour-Conway – nobildonna inglese
 Robert Seymour Conway – filologo classico inglese